Kotajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kotajärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (9,21 ha)
Kotajärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (13,2 ha)
Kotajärvi (Gällivare socken, Lappland, 740148-174309), sjö i Gällivare kommun, 
Kotajärvi (Gällivare socken, Lappland, 744568-173296), sjö i Gällivare kommun,  (7,2 ha)
Kotajärvi (Gällivare socken, Lappland, 745970-173305), sjö i Gällivare kommun,  (3,17 ha)
Kotajärvi (Gällivare socken, Lappland, 749134-175390), sjö i Gällivare kommun, 
Kotajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (8,31 ha)
Kotajärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (5,32 ha)

Finland
Kotajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,87, long 24,88)
Kotajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,83, long 25,70)
Kotajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,72, long 27,57)
Kotajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,37, long 27,90)
Kotajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,05, long 28,05)
Kotajärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,22, long 25,80)
Kotajärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,60, long 27,60)
Kotajärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,42, long 29,17)
Kotajärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 63,58, long 25,37)
Pieni Kotajärvi
Iso Kotajärvi (sjö i Reisjärvi, Norra Österbotten, Finland)
Iso Kotajärvi
Kotajärvi (sjö i Finland, Mellersta Finland, lat 62,95, long 24,58)
Kotajärvi (sjö i Finland, Päijänne-Tavastland)
Kotajärvi (sjö i Södra Karelen, Finland)

Se även
Kotijärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn